A Praça das Flores é uma praça localizada no município brasileiro de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Situa-se no centro da cidade. Seu nome original é Praça da República.

A praça abriga a Casa do Artesão e o Labirinto Verde, um local constituído de ciprestes formando paredes do labirinto, sendo um dos principais atrativos do município.

Galeria de imagens 

Flores
Geografia de Nova Petrópolis